Papa Bonifaci I
 Sant Bonifaci II, Papa
 Bonifaci III, Papa
 Sant Bonifaci IV, Papa
 Bonifaci V, Papa
 Bonifaci VI, Papa
 Bonifaci VII, Papa
 Bonifaci VIII, Papa
 Bonifaci IX, Papa
 Sant Bonifaci de Lausana
 Sant Bonifaci de Tars
 Sant Bonifaci de Cartago
 Sant Bonifaci d'Adrumetum
 Sant Bonifaci màrtir
 Sant Bonifaci de Roma
 Sant Bonifaci d'Escòcia
 Beat Bonifaci de Savoia
 Bonifaci de Fulda, apòstol d'Alemanya
 Bonifaci I de Toscana
 Bonifaci II de Toscana
 Bonifaci III de Toscana
 Bonifaci I de Montferrat
 Bonifaci II de Montferrat
 Bonifaci III de Montferrat
 Bonifaci IV de Montferrat
 Bonifaci d'Àfrica, comes romà i sobirà d'Àfrica
 Bonifaci de Savona, senyor italià del  tronc dels marquesos d'Incisa, Saluzzo, Busca, Ceva, Cortemiglia, Savona, Carretto i Loreto.
 Bonifaci (família), família veronesa que va produir alguns pintors notables.
 Bonifaci, nom usat per la família d'escultors Bonifaç.
 Bonifaci de Castel·lana, trobador